Острожац може бити:
 Острожац (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Острожац (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Острожац (тврђава), тврђава у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ